Сеси́лия «Си́сси» Э́стлунд (; 10 января 1988, Швеция) — шведская кёрлингистка.

Скип женской сборной команды Швеции на  и .

Играет на позиции четвёртого.

Достижения 
 : золото ().
 : золото (, , ), серебро (), бронза (2010, 2011).
  (в составе команды «Мир»): золото (2012).
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: её отец — чемпион Швеции и призёр чемпионатов мира Конни Эстлунд, мать — чемпионка Швеции Битте Берг.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу